Mones puede referirse a:
 Mones (apellido)

Divisiones administrativas 
 Monès, comuna en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Alto Garona, Francia.
 Mones Cazón, localidad del partido de Pehuajó, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Mones Quintela, localidad en el departamento de Artigas, Uruguay.

en España 
Mones (Petín), lugar y parroquia del concello de Petín.
Santa María de Mones, parroquia del concello de Petín.